Collegio elettorale di Marino – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Marino – collegio elettorale del Senato della Repubblica